Buffon (Côte-d'Or), een Franse gemeente;
Georges-Louis Leclerc de Buffon, een Frans bioloog uit de 18e eeuw;
Gianluigi Buffon, een Italiaans voetballer.